«Сумасше́дшие» () — американский телесериал, созданный Дэвидом Э. Келли c Робином Уильямсом и Сарой Мишель Геллар в главных ролях. Сериал был заказан CBS для трансляции в сезоне 2013/14 годов.

10 мая 2014 года канал закрыл сериал из-за низких рейтингов.

Сюжет 
Сериал рассказывает об отношениях отца с дочерью. Саймон Робертс является учредителем рекламного агентства. Сидни Робертс — его дочь, которая отвечает за творчество в агентстве. Саймон боится, что все его основные идеи остались в прошлом, что былая страсть к рекламе исчезает.

В ролях

Основной остав 
 Робин Уильямс — Саймон Робертс
 Сара Мишель Геллар — Сидни Робертс
 Джеймс Уок — Зак Кроппер
 Хэмиш Линклейтер — Эндрю Кинелли
 Аманда Сеттон — Лорен Слотски

Второстепенный состав 
 Брэд Гарретт — Гордон Льюис
 Джош Гробан — Дэнни Чейз
 Фред Меламед — в роли самого себя

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы США, завершённые в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Дэвидом Э. Келли
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы о рекламном бизнесе
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Чикаго
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала Си-би-эс